Uppsättning kan avse:

 Uppsättning (vävning) – hela moment när vävstolen förses med varp
 Uppsättning (skjutvapen) – den vinkel relativt marken som ett artilleripjäs måste riktas uppåt för att projektilen ska kunna träffa målet.
 Uppsättning (scenkonst) – en produktion eller iscensättning av en teaterpjäs, ett dansverk eller operaverk, kan också vara framimproviserad.